Zoulabot peut désigner plusieurs localités du Cameroun :
 Zoulabot, un village de l'arrondissement de Mintom ;
 Zoulabot I, un village de l'arrondissement de Lomié ;
 Zoulabot I, un village de la commune de Ngoyla ;
 Zoulabot II, un village de l'arrondissement de Messok.